Горшман, Мендель Хаимович (также Михаил Ефимович Горшман; 1902—1972) — советский художник-график.
 Горшман, Шира Григорьевна (1906—2001) — писательница, жена Менделя Горшмана